Big Brother (George Orwell), een personage uit de roman 1984 van George Orwell
 Big Brother (televisieprogramma), een televisieprogramma ontwikkeld door John de Mol
 Big Brother (Nederland)
 Big Brother (Vlaanderen)
 Big Brother 2021, een Vlaams-Nederlands seizoen
 Big Brother Awards, een prijs die wordt uitgereikt aan overheid of private instelling waarvan gemeend wordt dat die de persoonlijke privacy bedreigt
 Big Brother (film), een film uit 1923 van Allan Dwan
 Big Brother (tijdschrift), een voormalig Amerikaans skateboardtijdschrift
 Big Brother and the Holding Company, een Amerikaanse band